Kislicin () je priimek več oseb:
 Dimitrij Ivanovič Kislicin, sovjetski general
 Vjačeslav Kislicin, ruski politik

Ruski priimki